Гуачочи:

 Гуачочи — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Гуачочи — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.